Имплантация (от  — внутрь и  — сажаю) — термин.

в хирургии, в стоматологии, в медицинском приборостроении:
 имплантация — хирургическая операция вживления в ткани чуждых организму структур и материалов.

в технологии полупроводников, в материаловедении:
 имплантация — способ введения посторонних атомов внутрь твердого тела путём бомбардировки его поверхности пучком ионов c высокой энергией.

в эмбриологии и гинекологии:
 имплантация эмбриона — внедрение эмбриона в слизистую матки в процессе беременности (при образовании хориона) у самок млекопитающих животных (в том числе у человека).